La Norgesmesterskapet 1983 di calcio fu la 78ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Moss, che vinse la finale contro il Vålerengen con il punteggio di 2-0.

Risultati

Primo turno

Ripetizione

Secondo turno

Ripetizione

Terzo turno

Quarto turno

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 1983
Edizioni della Coppa di Norvegia